BHU steht für:

 Banaras Hindu University in Varanasi im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh
 Banco Hipotecario del Uruguay (Finanzinstitut), eine uruguayische Hypothekenbank
 Bhutan, olympisches Länderkürzel für das asiatische Land
 Bund Heimat und Umwelt in Deutschland, eine der ältesten deutschen Naturschutzorganisationen

Abkürzung